Jméno a příjmení Rudolf Sitte má více nositelů:

 Rudolf Sitte (sochař) (1922–2009) – německý sochař, malíř, grafik a keramik narozený v Chrastavě
 Rudolf Sitte (kněz) (1910–1983) – český římskokatolický duchovní